El término lindano también puede referirse a:

Un ectoparasiticida
Lindano (farmacología): También conocido como isómero gamma-hexaclorociclohexano.

Química de pesticidas
Lindano:  un plaguicida prohibido también conocido como hexaclorociclohexano (alfa y beta).